Лагуна Нуева има више значења:

 Лагуна Нуева (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Нуева (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику